Рассыпная:
 Рассыпная — река в России, протекающая в Ставропольском крае, Ростовской области, Краснодарском крае, Республике Калмыкия;
 Рассыпная — река в России, протекающая в Забайкальском крае;
 Рассыпная — река в Российской Федерации, протекающая в Свердловской области, Республике Башкортостан, Челябинской области.
 Рассыпная — крепость, находилась на Оренбургской линии.